Museum Endre Ady steht für
Museum Endre Ady (Oradea)
Museum Endre Ady Budapest
Memorialmuseum Endre Ady Érmindszent